Эрл (, ):
 Эрл — титул высшей аристократии англосаксонской Британии в XI веке.
 Эрл — город в округе Криттенден американского штата Арканзас.
 «Эрл Грей» — один из самых распространённых сортов ароматизированного чая.
 Эрл — эрланг.

Персоналии 
 Фамилия
 Эрл, Атол (род. 1952) — новозеландский гребец.
 Эрл, Натан (род. 1988) — австралийский велогонщик.
 Эрл, Робби (род. 1965) — ямайский футболист английского происхождения.
 Эрл, Сильвия (род. 1935) — американская биолог-океанолог и эколог, общественная деятельница.
 Эрл, Стив (род. 1955) — американский певец, автор песен, гитарист, музыкальный продюсер.
 Эрл, Франклин Самнер (1856—1929) — американский миколог и ботаник.
 Эрл, Хобарт (род. 1960) — американско-украинский дирижёр, народный артист Украины.
 Эрл, Холли (род. 1992) — британская актриса.
 Имя
 Джеймс Эрл Картер — 39-й президент США.
 Эрл Мартов (1871 — до 1911) — русский поэт-символист.
 Эрл Свэтшот (род. 1994) — рэпер из Лос-Анджелеса, участник OFWGKTA.
 Эрл Слик (род. 1952) — американский гитарист.